Grayia – rodzaj węży z rodziny połozowatych.
 Grayia – rodzaj roślin zielnych z rodziny komosowatych.